Питер-Ли Васселл (; , приход Сент-Джеймс, Ямайка) — ямайский футболист, атакующий полузащитник клуба «Хартфорд Атлетик» и сборной Ямайки.

Карьера

Клубная карьера 
За клуб «Харбор-Вью» Васселл начал выступать с сезона 2017/18. В Национальной Премьер-лиге дебютировал 24 сентября 2017 года в матче против «Монтего-Бей Юнайтед». В матче против «Монтего-Бей Юнайтед», состоявшемся 17 декабря 2017 года, забил свой первый гол за «Харбор-Вью».

В октябре 2018 года ямаец проходил просмотр в клубе чемпионата Норвегии «Старт».

Васселл, пройдя отбор, получил право участвовать в Супердрафте MLS 2019, и во втором раунде драфта, состоявшемся 11 января, был выбран под общим 40-м номером клубом «Лос-Анджелес». Дебютировал за «Лос-Анджелес» 3 марта в матче стартового тура сезона 2019 против «Спортинга Канзас-Сити», выйдя на замену в концовке.

15 августа 2019 года Васселл был отдан в аренду в клуб Чемпионшипа ЮСЛ «Финикс Райзинг». В подэлитном дивизионе США дебютировал 16 августа в матче против «Рино 1868».

По окончании сезона 2019 «Лос-Анджелес» не продлил контракт с Васселлом.

26 апреля 2021 года Васселл подписал контракт с клубом Чемпионшипа ЮСЛ «Инди Илевен». Дебютировал за «Инди Илевен» 22 мая в матче против «Спортинга Канзас-Сити II», выйдя на замену во втором тайме. 4 августа в матче против «Талсы» забил свой первый гол за «Инди Илевен». По окончании сезона 2021 «Инди Илевен» не продлил контракт с Васселлом.

11 января 2022 года Васселл подписал контракт с клубом «Хартфорд Атлетик». Дебютировал за «Хартфорд Атлетик» 20 марта в матче стартового тура сезона против «Питтсбург Риверхаундс», в котором был удалён с поля в концовке первого тайма за две жёлтые карточки.

Международная карьера 
Васселл представлял Ямайку на уровне сборных до 17 лет, до 20 лет и до 23 лет.

За главную сборную Ямайки Васселл дебютировал 25 марта 2018 года в товарищеском матче со сборной Антигуа и Барбуды. В товарищеском матче с Антигуа и Барбудой, состоявшемся 29 апреля 2018 года, забил свой первый гол за «».

Васселл был включён в состав сборной Ямайки на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019.

Достижения 
 
  «Лос-Анджелес»
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2019
  «Финикс Райзинг»
 Победитель регулярного чемпионата Чемпионшипа ЮСЛ: 2019

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика 

 Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Ямайки
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Харбор-Вью»
Игроки ФК «Лос-Анджелес»
Игроки ФК «Финикс Райзинг»
Игроки ФК «Инди Илевен»
Игроки ФК «Хартфорд Атлетик»